Любенецький () — українське та польське прізвище.
 Теодосій Рудницький-Любенецький
 Анджей Любенецький
 Христофор Любенецький
 Юліян Любенецький
 Ян Миколай Любенецький
 Любинецький Роман Миколайович

Див. також 
 Любенецькі

Українські прізвища
Польські прізвища